Als Prager Fenstersturz werden folgende Ereignisse bezeichnet:

 Erster Prager Fenstersturz (1419), Beginn der Hussitenkriege
 Zweiter Prager Fenstersturz (1618), Beginn des Dreißigjährigen Krieges
 Dritter Prager Fenstersturz (1948), vereinzelte Bezeichnung für den mutmaßlichen Mord am tschechoslowakischen Außenminister Jan Masaryk - siehe Jan Masaryk#Tod